Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Katowice Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nejvýše postavená francouzská tenistka v žebříčku Alizé Cornetová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Schmiedlová.

Vítězkou dvouhry se stala osmá sazená Slovenka Anna Karolína Schmiedlová, jež ve finále zdolala italskou turnajovou trojku Camilu Giorgiovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V rámci okruhu WTA Tour si připsala premiérové turnajové vítězství kariéry.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Katowice Open
Sport v Polsku v roce 2015
WTA Tour 2015